Uno schiavo è una persona soggetta a schiavitù
 Nel gergo BDSM, uno schiavo o slave è una persona che si sottomette consensualmente a un'altra

Persone
Francesca Schiavo, cantante italiana ex membro dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore
Maria Grazia Schiavo, soprano italiana 
Grazia Schiavo, attrice italiana
Terri Schiavo, donna statunitense divenuta celebre per un caso di eutanasia
Terry Schiavo, cantante italiana
Paolo Schiavo, pittore rinascimentale
Alfredo Schiavo, calciatore italiano
 Schiavo di Bari, giullare e poeta del Duecento

Luoghi 
 Bric dello Schiavo, monte delle Prealpi Liguri

Pagine correlate 
Schiavi (disambigua)
Schiavio
Schiava